Angliers (Charente-Maritime)
 Angliers (Vienne)